Il toponimo Şieu può riferirsi a diverse località della Romania:
 Șieu, comune del distretto di Bistrița-Năsăud
 Șieu, comune del distretto di Maramureș
 Șieu-Măgheruș, comune del distretto di Bistrița-Năsăud
 Șieu-Odorhei, comune del distretto di Bistrița-Năsăud